

Liaocheng () ist eine bezirksfreie Stadt im Westen der chinesischen Provinz Shandong. Sie grenzt im Südosten an die Provinzhauptstadt Jinan, im Nordosten an Dezhou, im Süden an Tai’an und im Westen an die Provinzen Hebei und Henan. Der Große Kanal durchzieht das Zentrum der Stadt. Liaocheng hat eine Fläche von 8.715 km² und 5.952.128 Einwohner (Stand: Zensus 2020). In dem eigentlichen städtischen Siedlungsgebiet leben 606.366 Menschen (Stand: Zensus 2010).

Administrative Gliederung 
Die Stadt Liaocheng setzt sich aus einem Stadtbezirk, einer kreisfreien Stadt und sechs Kreisen zusammen. Diese sind (Stand: Zensus 2010):

 Stadtbezirk Dongchangfu (东昌府区), 1.254 km², 1.229.768 Einwohner;
 Stadt Linqing (临清市), 950 km², 719.611 Einwohner;
 Kreis Chiping (茌平县), 1.120 km², 520.016 Einwohner;
 Kreis Yanggu (阳谷县), 1.066 km², 770.725 Einwohner;
 Kreis Dong’e (东阿县), 799 km², 352.630 Einwohner;
 Kreis Gaotang (高唐县), 949 km², 473.422 Einwohner;
 Kreis Guan (冠县), 1.161 km², 764.864 Einwohner;
 Kreis Shen (莘县), 1.416 km², 958.827 Einwohner.

Klima

Siehe auch 
 Universität Liaocheng (聊城大学)

Weblinks 
 Offizielle Website von Liaocheng

Einzelnachweise 

Ort in Shandong
Bezirksfreie Stadt